90-й пехотный Оне́жский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии. Полковой праздник — 30 августа. Дислокация в начале XX в. — Ревель, в составе 23-й пехотной дивизии 18-го армейского корпуса.

История 
 29.04.1803 — Сформированы на гренадерском положении 2-й и 4-й морские полки.
 28.01.1833 — 1-й и 3-й батальоны 2-го и 1-й батальон 4-го морских полков присоединены к Софийскому пехотному полку.
 06.04.1863 — Из 4-го резервного и бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов Софийского пехотного полка сформирован Софийский резервный пехотный полк в 2-батальонном составе.
 13.08.1863 — Софийский резервный пехотный полк переформирован в 3-батальонный состав (по три роты в батальоне) и назван Онежским пехотным полком. При формировании полка ему были переданы из Софийского полка старшинство 2-го и 4-го морских полков и некоторые знаки отличия.
 25.03.1864 — Присвоен 90-й номер.
 07.04.1879 — Переведён в 4-батальонный состав (1—3-я стрелковые роты переименованы въ 13—15-ю и сформирована вновь 16-я рота).

В художественной литературе 
…увидел перед собой каменную шеренгу солдат. Усики их, одинаково закрученные, были совершенно похожи, а самые лица, кукольно-недвижные, казалось, бесконечно повторяли один и тот же отпечаток чьей-то фотографии. Он провел глазами по фронту: оригинал её оказался на правом фланге в капитанских погонах. Это был командир роты.
  — Вам, может, кажется, что эта вон рота армейского, с-дула-заряжающегося-богородице-дево-радуйся пехотного полка тоже случайно сюда попала? Вдумайтесь, господа, почему президента встречает не гвардия, а какой-то несчастный девяностый Онежский пехотный полк?
  — Рожи похожи, — сказал сзади тот же гардемарин. — Рожи у них подобраны замечательно.
  — А смысл-то в этом какой? Смысл, господа? — воскликнул Бобринский, приходя в восторженность. — Глубокий смысл! Вот-де, какая наша страна, если в обыкновенный армейский полк целую роту близнецов подобрать можно! Какие ж у нас резервы, если такой выбор возможен! Ротный командир определенно сделает карьеру, уж орденок ему сегодня обеспечен.…

Командиры 
 21.04.1863 — хх.хх.1864 — полковник Кузьмин-Короваев, Дмитрий Николаевич
25.07.1864 — хх.хх.хххх — полковник Офросимов, Евфимий Яковлевич
хх.хх.1878 — 15.11.1881 — полковник Тарасов, Александр Иванович
15.11.1881 — 13.07.1890 — полковник Скрутковский, Эдуард-Иосиф Михайлович
 01.08.1890 — 31.07.1895 — полковник Биргер, Александр Карлович
 14.08.1895 — 01.11.1897 — полковник фон Поппен, Георгий Васильевич
 15.11.1897 — 05.08.1899 — полковник Паруцкий, Василий Игнатьевич
 06.09.1899 — 14.04.1901 — полковник Сахновский, Павел Григорьевич
 07.05.1901 — 20.02.1904 — полковник Тарнагурский, Павел Владимирович
 15.03.1904 — 15.06.1907 — полковник Козлов, Владимир Аполлонович
 28.06.1907 — 12.02.1911 — полковник Кублицкий-Пиоттух, Франц Феликсович
 20.02.1911 — 21.06.1914 — полковник Болховитинов, Леонид Митрофанович
 18.07.1914 — 14.08.1914 — полковник Ресин, Алексей Алексеевич
 18.08.1914 — 17.05.1915 — полковник Васильев, Виктор Николаевич
 11.10.1915 — 29.07.1916 — полковник (с 06.12.1905 генерал-майор) Букретов, Николай Адрианович
 10.08.1916 — 11.10.1917 — полковник Давыдов, Лев Георгиевич
 11.10.1917 — полковник Кудрявцев
 1917? — полковник Михайлов, Сергей Григорьевич

Известные люди, служившие в полку 
 Анреп, Василий Константинович фон (1882) — врач, основоположник местной анестезии.
 Голоушев, Сергей Сергеевич (1855—1920) — русский революционер, живописец и график.
 Дубровин, Александр Иванович (1880) — российский политик, организатор «Чёрной Сотни».
 Костанди, Леонид Васильевич (1905—1909, 1912—?) — деятель Белого движения.
 Хенриксон, Николай Владимирович (1894 — ?) — генерал Генштаба, затем командарм РККА.
 Сытинский Николай Андреевич - автор "Очерков истории 90-го пехотного Онежского полка" (1903 г.), кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени за бой 26.08.1914 г. и взятые его ротой 2 пулемета.

Знаки отличия 
 Полковое Георгиевское знамя с надписями: «За взятие приступом Варшавы 25 и 26 Августа 1831 года» и «1803-1903». С Александровской юбилейной лентой. Высочайший приказ от 29.04.1903 г. Первое отличие пожаловано 4-му морскому полку 6.12.1831 г.
 Гренадерский бой. Пожалован 2-му и 4-му морским полкам при их сформировании в 1803 г.

На скобах знамён — вензель Александра I и надписи: во всех батальонах — «1803, 2-й и 4-й морские полки»; «1883, 90-го пехотного Онежского полка … батальона»; кроме того: въ 1-м батальоне — «4-му Морскому полку, за взятие приступом Варшавы 25 и 26 августа 1831 г.», и во 2-м — «1830, за отличие при Кулевче 30 мая 1829 г.». Последняя надпись, при пожаловании полкового знамени (в день столетнего юбилея 29 апреля 1903 г.), была исключена, так как принадлежит 2-му пехотному Софийскому Его Величества полку.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Фото военнослужащих 90-го пехотного Онежского полка с офицерами. Россия, неизвестная мастерская, после 1914 г. 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1803 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году